Binzenbach ist ein Ortsname:
 Binzenbach (Kirchsahr), Ortsteil der Ortsgemeinde Kirchsahr im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Binzenbach ist ein Gewässername:
 Binzenbach (Kreuzbach), rechter Oberlauf des Kreuzbachs (zur Regnitz) bis Effeltrich, Landkreis Forchheim, Bayern
 Binzenbach (Sahrbach), linker Zufluss durchs Heidental des Sahrbachs beim Ortsteil Binzenbach, Ortsgemeinde Kirchsahr, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz 
 Binzenbach (Seefelder Aach), linker Zufluss der Seefelder Aach vor Mühlhofen, Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

 Binzbach, linker Zufluss des Dürrbachs in Chramershus, Gemeinde Trachselwald, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern (zum Grünen)

Siehe auch:
 Benzenbach
 Binsenbach